Help! bezeichnet:

 Help! (Album), fünftes Album der Beatles (1965) 
 Help! (Lied), Lied der Beatles (1965)
 Help!, Originaltitel eines britischen Films von Richard Lester (1965), siehe Hi-Hi-Hilfe! 

Siehe auch:
 Help